Molekulska formula -{C14H22N2O}- se može odnositi na:
 Lidokain
 Isproniklin